El término rostro puede hacer referencia a:

Sentido general 
 Rostro, cara, parte frontal de la cabeza.

Cinematografía 
 El rostro, un filme sueco de 1958 escrito y dirigido por Ingmar Bergman.

Miscelánea 
 Rostro o rostrum, elemento anatómico de los artrópodos.
 Rostra, púlpito o tribuna en el foro de la antigua Roma. 
 Santo Rostro, una de las reliquias más famosas del cristianismo.
 Rostro (concepto social), honor, prestigio.